Славко Михалич (; 16 марта 1928, Карловац — 5 февраля 2007, Загреб) — хорватский поэт. Член Хорватской академии наук и искусств. Председатель хорватского союза писателей (2000).

Биография 
Начальную и среднюю школу оакончил в Карловаце. Пишет с 14 лет. Поступил на факультет философии Загребского университета. Там в 1952 году он начал выпускать ежемесячный литературный журнал «Tribina». Работал редактором в издательстве «Lykos».

Его первый сборник стихотворений «Камерная музыка» вышел в 1954 году. В конце 1950-х он был одним из инициаторов Стружского фестиваля поэзии.

В 1970-х годах, не имея возможности свободно публиковаться, занимается переводами поэзии.

С 1984 года член, а с 1991 года действительный член Хорватской академии наук и искусств.

С 1995 года член-корреспондент Словенской Академии наук и искусств.

Его сборники стихов выходили более чем на 20 языках мира.

Книги 
 1954 — Komorna muzika
 1956 — Put u nepostojanje
 1957 — Početak zaborava
 1958 — Darežljivo progonstvo
 1964 — Ljubav za stvarnu zemlju
 1966 — Jezero
 1969 — Posljednja večera
 1972 — Vrt crnih jabuka
 1977 — Klopka za uspomene
 1980 — Izabrane pjesme, u: Pet stoljeća hrvatske književnosti, knj. 164
 1981 — Pohvala praznom džepu
 1985 — Tihe lomače
 1987 — Iskorak
 1988 — Izabrane pjesme
 1990 — Mozartova čarobna kočija
 1990 — Ispitivanje tišine
 1992 — Zavodnička šuma
 1993 — Baršunasta žena
 1995 — Karlovački diptih
 1996 — Približavanje oluje
 1997 — Pandorina kutija
 1998 — Sabrane pjesme
 2000 — Akordeon
 2004 — Močvara
 2005 — Posljednja večera

Примечания

Ссылки 
 http://magazines.russ.ru/novyi_mi/redkol/leon/puz.html   АЛЕКСАНДР ЛЕОНТЬЕВ

Хорватские писатели
Хорватские поэты
Выпускники Загребского университета
Похороненные на кладбище Мирогой